

Cinéma 
 Basic Instinct est un thriller érotique franco-américain réalisé par Paul Verhoeven, sorti en 1992. Basic Instinct est également la bande originale du film ;
 Basic Instinct 2 est un thriller érotique hispano-germano-britannico-américain, réalisé par Michael Caton-Jones, sorti en 2006.

Musique 
 Basic Instinct est le quatrième album studio de la chanteuse américaine Ciara en .